Юрий Юрченко:
  (род. 1955) — поэт, драматург, актёр.
  (Піліп Беспамылковы; род. 1989) — белорусский спортсмен (футбол, триатлон) и видеоблоггер.
 Юрченко, Юрий Иванович (род. 1955) — советский и российский офицер подводник, Герой России.
 Юрченко, Юрий (род. 1966) — белорусский футболист. Примечания